Сил може да се отнася за:

 Сил (геология) – вид интрузивно тяло
 Сил (река) – река в централната част на Канада